Венса́н Франсуа́ Дамфу́сс (; 17 декабря 1967, Монреаль, Квебек, Канада) — бывший канадский хоккеист, нападающий, проведший в НХЛ 18 сезонов. Он играл в центре нападения за клубы «Торонто Мейпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз», «Монреаль Канадиенс» и «Сан Хосе Шаркс». В 1993 году в составе «Монреаля» стал обладателем Кубка Стэнли. Был включён в состав «Колорадо Эвеланш» перед началом сезона 2004/05 как неограниченно свободный агент, но так и не смог сыграть за «Колорадо» из-за последовавшего в том сезоне локаута.

Биография

Игровая карьера 
Дамфусс был задрафтован клубом «Торонто Мейпл Лифс» в 1986 году под общим 6-м номером после того, как провёл несколько замечательных сезонов в юношеской команде лиги Квебека «Лаваль Вуазен» (позже сменила название на «Лаваль Титан»). В 1991 году Дамфусс был признан MVP матча всех звёзд НХЛ, став одним из четырёх (на тот момент) игроков, кому удалось забросить 4 шайбы в одном Матче всех звезд. Дамфусс провёл в «Торонто» пять сезонов, после чего в 1991 году был обменян в «Эдмонтон Ойлерз» на будущих членов Зала хоккейной славы Гранта Фюра и Гленна Андерсона. Тогдашний генеральный менеджер «Эдмонтона» Глен Сатер сказал про Дамфусса, что в то время среди всех франкоканадцев, играющих в НХЛ, только Марио Лемьё был лучше его в атакующих действиях.

27 августа 1992 года Дамфусс был обменян в команду из своего родного города — «Монреаль Канадиенс» — на Шейна Корсона. В «Монреале» успех пришёл мгновенно: Дамфусс набрал 97 очков в регулярном сезоне и помог команде выиграть Кубок Стэнли в 1993 году. Он провёл ещё шесть сезонов в составе «Монреаля», потом в сезоне 1998/99 был обменян в «Сан Хосе Шаркс». «Шаркс» фактически стали его последней командой, хотя он и перешёл в «Колорадо Эвеланш» 19 августа 2004 года, но так за «Колорадо» и не сыграл, так как сезон 2004/05 был отменён из-за локаута. Объявил о завершении карьеры 7 сентября 2005 года.

Дамфусс был членом исполнительного комитета Ассоциации игроков национальной хоккейной лиги (NHLPA), исполняя обязанности вице-президента; президентом в то время был Тревор Линден.

Личная жизнь 

Проживает в Монреале.

14 апреля 2011 года Дамфусс был обвинен монреальской полицией в шести эпизодах нападения на супругу. Предполагаемые инциденты происходили в период с января 2008 года по начало 2011 года. Дамфусс категорически отрицает вынесенные обвинения и, согласно заявлению его адвоката, сам подал жалобу против жены, обвиняя в нападениях её.

Достижения 
 Принял участие в трех Матчах всех звезд НХЛ: в 1991, 1992 и 2002 годах.
 MVP Матча всех звезд НХЛ 1991 года.
 Обладатель Кубка Стэнли 1993 года.

Статистика

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте The Internet Hockey Database 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки «Лаваль Титан»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ